Kōnstantinos Kouīs – allenatore di calcio ed ex calciatore greco
 Kyriakos Kouīs – ex calciatore cipriota
 Leuterīs Kouīs – ex calciatore cipriota